

Arbre généalogique

                                 Payinda Khan Mohammedzai 
                 +--------------------------+------------------------+                   
                 |                                                   |
                 Dost Mohammed Khan                      Mohammad khan
                 |               |                                   |
                 +               +                                   +
    Mohammad Afzal Khan         Shir Ali Khan              Yahyn khan
                 |               |                                   |
                 +               +                                   +
      Abdur Rahman Khan    Mohammad Ya'qub Khan            Mohammad Yusuf
      |                |                                     |           |
      +                +                                     +           +
      Habibullah Khan    Nasrullah Khan          Mohammad aziz khan  Mohammad Nadir Shah
      |         |                                         |           |
      +         +                                         +           +
 Amanullah Shah Inayatullah Shah          Mohammed Daoud Khan Mohammed Zaher Chah

Histoire de l'Afghanistan